Hell on Wheels (album), muziekalbum van Manowar
Hell on Wheels (band), Zweedse band
Hell on Wheels (film uit 1967) 
Hell on Wheels (film uit 2004)
Hell on Wheels (film uit 2007) 
Hell on Wheels (televisieserie)